Stefan II kan syfta på:
 Stefan (II), vald till påve 23 mars 752, men död före kröningen. Han räknades som påve under namnet Stefan II från 1500-talet fram till 1960.
 Stefan II, den förres efterträdare; kallades Stefan III till 1961.
 Stefan II av Bayern, hertig av Bayern-Landshut
 Stefan II av Kroatien
 Stefan II av Ungern
 Stefan II av Moldavien
 Stefan II Kotromanić, bosnisk ban

Regentnamn

eo:Stefano#Regantoj